Mount Stephen ist der Name folgender Berge:
 Mount Stephen (Antarktika) in den Prince Albert Mountains, Viktorialand, Antarktika
 Mount Stephen (Kanada) in den Rocky Mountains, British Columbia, Kanada